Аеторахи или Фламбуро (, Φλάμπουρο) е планина в Гревенско, Гърция.

Описание 
Планината е разположена в източната част на Гревенско, на границата с Кожанско, между планините Вунаса на юг и Червена гора (Вуринос) на север. На стари карти се споменава като Фламбуро, а на по-новите е отбелязвана и като част от Червена гора. Река Бистрица (Алиакмонас) я обгражда от юг и изток, а от север долината на река Пиксари (740 m - 640 m) я отделя от Червена гора.

Скалите ѝ са офиолити.

Изкачването до върха може да се извърши от кожанското село Хромио (Сфилци, 680 m) за около 4 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Кожани
Дем Гревена